Sandbjerg steht für
 Sandberg (Flensburg)
 Schloss Sandbjerg, Süddänemark